

Geografia

Austria 
 Wiesing – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)
 Wiesing – frazione di Feldkirchen bei Mattighofen, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)

Germania 
 Wiesing – frazione di Altenthann, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)